Пол Вирилио () е френски философ и архитектурен критик.

Биография

Библиография 
 Le pourrissement des sociétés, collectif, Union générale d'éditions, 1975
 Bunker Archéologie. étude sur l'espace militaire européen de la Seconde Guerre mondiale, éd. CCI, 1975. Rééd. Galilée, 2008.
 Essai sur l'insécurité du territoire: essai sur la géopolitique contemporaine, éd. Stock, 1976, réédité en 1993 aux éditions Galilée
 Vitesse et Politique: essai de dromologie, éd. Galilée, 1977.
 Nomades et vagabonds, collectif, Union générale d'éditions 1977.
 Défense populaire et luttes écologiques, éd. Galilée, 1978.
 Esthétique de la disparition: essai sur le cinématisme, Éditions Balland, 1980.
 Accident catastrophe, collectif, avec Jean Baudrillard et Georges Sebbag, Aubier, 1982.
 La crise des dimensions: la représentation de l'espace et la notion de dimension, École spéciale d'architecture, 1983.
 „Logistique de la perception“, Cahiers du Cinéma, éd. de l'Étoile, 1984.
 L'espace critique: essai sur l'urbanisme et les nouvelles technologies, éd. Christian Bourgois, 1984.
 L'Horizon négatif: essai de dromoscopie, éd. Galilée, 1984.
 „L'inertie polaire“, Reinhard Mucha: Glabeck: Musée national d'art moderne, Éditions du Centre Pompidou, 1986.
 La Machine de vision: essai sur les nouvelles techniques de représentation, éd. Galilée, 1988.
 De l'instabilité, collectif, Centre national des arts plastiques, 1989.
 L'Inertie polaire: essai sur le contrôle d'environnement, éd. Christian Bourgois, 1990.
 L'Écran du désert: chroniques de guerre, éd. Galilée, 1991.
 Guerre et cinéma 1. Logique de la perception., Cahiers du cinéma, 1991.
 L'Art du moteur, éd. Galilée, 1993.
 La vitesse de libération, éd. Galilée, 1995.
 Architecture principe: 1966 et 1996, avec Claude Parent, les éd. de l'Imprimeur, 1996.
 Un paysage d'événements, éd. Galilée, 1996.
 La Bombe informatique : essai sur les conséquences du développement de l'informatique, éd. Galilée, 1998.
 Klasen : études d'impact, Expressions contemporaines, 1999.
 Stratégie de la déception : à partir du conflit au Kosovo, réflexion sur la stratégie militaire du contrôle et de désinformation tous azimuts, éd. Galilée, 2000.
 La Procédure silence, éd. Galilée, 2000.
 Ce qui arrive, Paris: Éditions Galilée 2002.
 Ville panique : Ailleurs commence ici, éd. Galilée, 2003, 
 L'Art à perte de vue, éd. Galilée, 2005.
 L'accident originel, éd. Galilée, 2005.
 L'Université du Désastre, éd. Galilée, 2007.
 Le Futurisme de l’instant : stop-eject, éd. Galilée, 2009.
 Terre natale : ailleurs commence ici, collectif, Actes sud, 2009
 Le Grand Accélérateur, éd. Galilée, 2010.

Разговори, интервюта и други съвместни работи 
 Cybermonde, la politique du pire: entretien avec Philippe Petit, les éd. Textuel, 1996.
 Voyage d'hiver : entretiens, Éd. Parenthèses, 1997.
 Portraits. Réel/Virtuel, collectif, avec Catherine Ikam, Louis Fléri, Jean-Paul Vargier, Maison Européenne de la Photographie, 1999.
 Discours sur l’horreur de l’art, entretiens avec Enrico Baj, Atelier de création libertaire, 2003.
 « Accident de tempo » in Regards sur la crise. Réflexions pour comprendre la crise… et en sortir, ouvrage collectif dirigé par Antoine Mercier avec Alain Badiou, Miguel Benasayag, Rémi Brague, Dany-Robert Dufour, Alain Finkielkraut, Élisabeth de Fontenay…, Paris, Éditions Hermann, 2010.
 L'Administration de la peur, entretien avec Bertrand Richard, éd. Textuel, 2010.
 Regards sur le sport, collectif, dirigé par Benjamin Pichery et François L'Yvonnet, Le Pommier/INSEP 2010,  
 La Pensée exposée : textes et entretiens pour la Fondation Cartier pour l'art contemporain, Actes Sud, 2012.
 Le Littoral, la dernière frontière, entretien avec Jean-Louis Violeau, Sens & Tonka, 2013.

 На български
 Скорост и политика. Превод от френски Евгения Грекова. София: Критика и хуманизъм, 1992

 За него
 Armitage, John, ed. Paul Virilio: From Modernism to Hypermodernism and Beyond. London: Sage, 2000.
 James, Ian. Paul Virilio, London: Routledge, 2007.

Източници

Външни препратки 
 „Пол Вирилио: Земята е твърде малка за прогреса, за скоростта на историята“ (разговор на Жерар Куртоа и Мишел Герен), в-к „Култура“, бр. 36 (2519), 24 октомври 2008

Френски философи
Философи от 20 век
Философи от 21 век
Постмодернизъм
Възпитаници на Парижкия университет
Родени в Париж
Починали в Париж
Починали от инфаркт на миокарда